La donna del sogno - film del 1918 diretto da Domenico Gaido
La donna del sogno (Bernardine) - film del 1957 diretto da Henry Levin